Наличник — многозначное слово:
 Наличник — защитное приспособление на шеломе (шлеме) война. 
 Наличник — декоративное обрамление оконного или дверного проёма в виде накладных фигурных профилированных планок. 
 Наличник, или клипеус () — часть головы насекомых.